Banyan steht für:

 Banyan-Feige oder Banyanbaum aus der Gattung Feigen (Ficus), fälschlich auch für weitere Arten der Untergattung Urostigma
 Banyan-Stadt, Beiname der Stadt Fuzhou in China wegen der vielen Feigenbäume

 Banyan Company, eine US-amerikanische Netzwerktechnik-Firma, ab 1999 unter dem Namen „ePresence“
 Banyan Vines, eine Netzwerktechnik der US-amerikanischen Banyan Company (1984–1990er Jahre)
 Banyan-Netz, ein Verbindungsnetz, das in elektrischen und optischen Switches eingesetzt wird

 Banyan oder Banyani (Händler), ein Ausdruck für indische Händler aus der Vaishya-Kaste
 Banyan (Kleidungsstück) (von Händler), ein Hausmantel, der im Europa des 18. Jahrhunderts von Männern der höheren Klassen getragen wurde

 Banyan (Band), eine Kunstrock-Band aus Los Angeles, USA